Kukuschka bezeichnet:
 in mehreren Sprachen (z. B. georgisch und ukrainisch) den Kuckuck
 Kukuschka (Kukuška, 1896) ist ein "Lyrisches Drama in drei Akten" von Franz Lehár
 den Spielfilm "Kukuschka – Der Kuckuck"
 die Schmalspurbahn Bordschomi–Bakuriani in Georgien